Световно първенство по алпийски ски през 1982 г. е организирано от Международната федерация по ски (ФИС) и е проведено в Шладминг, Австрия от 28 януари до 7 февруари 1982 г.

Това е 27-ото световно първенство по алпийски ски. В програмата му са включени дисциплините спускане, комбинация, гигантски слалом и слалом, съответно при мъжете и при жените. Състезанията при жените се провеждат обаче в друг австрийски ски център - Хаус им Енщал.

Резултати

жени

мъже

Класиране по медали 
 Водещ критерий: брой златни медали

Външни препратки 
 Резултатите от Световното първенство по алпийски ски през 1982 г. в сайта на Международната федерация по ски (ФИС)

1982